Als Rostrum ( „Rüssel“, „Schnauze“, „Schnabel“) werden bezeichnet:

in Biologie und Anatomie spitz zulaufende oder schnabelartige Fortsätze, im Einzelnen:
 bei Stören und Knorpelfischen (wie Haien und Chimären) die Verlängerung des Schädels, siehe Haie#Schädel und Achsenskelett
 bei Reptilien das Rostrum parabasale, das reduzierte Parasphenoid
 bei Vögeln der Schnabel
 bei Säugetieren der knöcherne Teil der Schnauze
 bei Belemniten Teil des kegelförmige-zylindrische Skeletts, siehe Belemniten#Hartteile: Rostrum, Phragmokon und Proostrakum
 bei Ammoniten die hakenförmige Kieferspitze, siehe Ammoniten#Radula, Kiefer und Nahrungsgewohnheiten
 bei Trilobiten die Rostralplatte am Kopfschild
 bei Zehnfußkrebsen ein Fortsatz (Stirnstachel) am Rückenschild, siehe Carapax#Krebstiere
 bei Milben das Prodorsum des zweiteiligen Rückenpanzers
 bei Wanzen und Pflanzenläusen der Saug- und Stechrüssel, siehe Wanzen#Kopf und Pflanzenläuse#Merkmale
 bei Rüsselkäfern der Rüssel, siehe Rüsselkäfer#Merkmale

in anderen Zusammenhängen:
 Rammsporn (Schiffsschnabel) am Vorderteil (Bug) eines Kriegsschiffes
 die Andeutung von Kopf oder Hals bei bestimmten Statuenmenhiren, siehe Statuenmenhir#Aussehen
 die Musikveranstaltung Tribune internationale des compositeurs (englisch: International Rostrum of Composers)

Siehe auch:
 Rostra, Rednerplattformen auf dem Forum Romanum im antiken Rom